Floréal (maand), een maand uit de Franse Republikeinse Kalender
 Floréal (Watermaal-Bosvoorde), een tuinwijk in de Belgische gemeente Watermaal-Bosvoorde
 Floréal (Ronse), een tuinwijk in de Belgische stad Ronse
 Floreal (Brazilië), gemeente in Brazilië